Pavel Sjuvalov kan avse:

Pavel Sjuvalov (1776–1823)
Pavel Sjuvalov (1830–1908)